Instytut Maszyn Matematycznych
 Instytut Monitorowania Mediów